Ру́сениха — деревня в составе Капустихинского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области. Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 236 чел.

География 
Располагается на правом берегу реки Ветлуги. Находится в 13 км от рабочего посёлка Воскресенское и в 154 км от Нижнего Новгорода. Высота цента посёлка над уровнем моря — 104 м.

Название 
Название происходит от мужского марийского имени Русен (в основе которого лежит корень со значением русский).

История 
Согласно преданиям, деревня была построена на марийских землях русскими, скрывавшимися от татар.

Население

Достопримечательности 
В деревне рядом с Русенихинским городищем ананьинской культуры, открытым в 1925 году О.Н.Бадером в составе археологической экспедиции Московского университета, и марийским могильником располагается в деревянном доме «Музей эпох».

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)